Isole Cocos è il nome di diversi arcipelaghi:
Isola del Cocco – sul versante pacifico della Costa Rica
Isola Cocos – a sud di Guam
Isole Cocos – territorio dell'Australia
Isole Coco – appartenenti alla Regione di Yangon, Myanmar